Stürmer bezeichnet:

 Stürmer (Fußball), Spielerposition im Fußball
 Stürmer, Spielerposition im Eishockey, siehe Angriffsspieler (Eishockey)
 Stürmer, studentische Kopfbedeckung, siehe Studentenmütze #Mützenformen
 Stürmer und Dränger, Dichter des Sturm und Drang
 Stürmer, deutscher Name des Bouřňák, Berg in Tschechien

Stürmer oder Stuermer ist der Familienname folgender Personen:
 Bartholomäus von Stürmer (1787–1863), österreichischer Diplomat und Staatsmann
 Boris Wladimirowitsch Stürmer (1848–1917), russischer Politiker
 Bruno Stürmer (1892–1958), deutscher Komponist und Musiklehrer
 Christina Stürmer (* 1982), österreichische Sängerin
 Daryl Stuermer (* 1952), amerikanischer Musiker
 Erika Stürmer-Alex (* 1938), deutsche Malerin und Grafikerin
 Franziska Stürmer (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Gustav Adolf Stürmer (1817–1895), königlich preußischer Generalmajor
 Hans-Dieter Stürmer (1950–2013), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

 Helmut Stürmer (* 1942), deutscher Bühnenbildner und Kostümbildner
 Ignaz von Stürmer (1750/1752–1829), österreichischer Diplomat und Orientalist
 Jan Stürmer (* 1974), deutscher Gitarrist, Sänger und Komponist

 Julius Stürmer (1915–2011), deutscher Maler und Grafiker

 Klaus Stürmer (1935–1971), deutscher Fußballspieler
 Kurt Stürmer (1926–2009), deutscher Eishockeyspieler
 Martin Stürmer (* 1968), deutscher Virologe 
 Michael Stürmer (* 1938), deutscher Historiker und Publizist
 Odo Neustädter-Stürmer (1885–1938), österreichischer Politiker
 Stefan Stürmer (* 1970), deutscher Psychologe
 Susanne Stürmer (* 1963), deutsche Volkswirtin, Managerin und Universitätspräsidentin
 Veit Stürmer (1957–2013), deutscher Archäologe
 Werner Stürmer (1925–1988), deutscher Künstler und Forscher
 Wilhelm Stürmer (1812–1885), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Stürmer (Paläontologe) (1917–1986), deutscher Paläontologe 

Der Stürmer ist eine Bezeichnung für:
 Der Stürmer, deutsche Wochenzeitung (1923 bis 1945)
 Der Stürmer (1902), Zeitschrift der Künstlervereinigung Das jüngste Elsaß, 1902
 Der Stürmer (Band), griechische Band 

Siehe auch:
 Neustädter genannt Stürmer, fränkisches Adelsgeschlecht
 Neustetter genannt Stürmer
 Sturmer
 Stürner